Niemi é um  sobrenome originário da Finlândia (em finlandês, significa "península"). Também pode referir-se, por ordem alfabética:

 Antti Niemi (n. 1972), futebolista finlandês
 Antti-Jussi Niemi(en)(fi)(fr) (n. 1977), jogador finlandês de hóquei no gelo
 Jari Niemi(en)(fi)(fr) (n. 1977), futebolista finlandês
 Mikael Niemi(de)(en)(it)(sv) (n. 1959), escritor sueco
 Pekka Niemi(en)(fi)(fr) (1909–1993), esquiadores finlandês cross-country olímpico

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua finlandesa